Андорінья ( — ластівка) може означати:

 «Андорінья» — футбольний клуб з міста Сан-Томе, Сан-Томе і Принсіпі
 «Андорінья» — футбольний клуб з міста Сан-Домінгуш, Кабо-Верде
 «Андорінья» — футбольний клуб з міста Фуншал, Мадейра